

Miejscowości w Polsce 
 Bolmin – dawna osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Bolmin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny